Il doppio del torneo di tennis Prague Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Ota Fukárek che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e David Škoch 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 František Čermák /  Ota Fukárek (Campioni)
 Jaroslav Levinský /  David Škoch (finale)

 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (quarti di finale)
 Noam Behr /  Petr Dezort (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 2002